Scotomanes är ett släkte av fladdermöss som ingår i familjen läderlappar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Enligt Wilson & Reeder (2005) och IUCN är Scotomanes emarginatus bara ett synonym för Scotomanes ornatus.

I några äldre avhandlingar listas Scotomanes ornatus i släktet Nycticeius.

Källor

Externa länkar 

Läderlappar
Scotomanes